Con il nome di San Giulio sono indicati:

Santi e Beati 

San Giulio, martire in Africa (†169), celebrato il 19 gennaio
San Giulio († 177), martire con San Potino, vescovo di Lione, ed altri, festeggiato il 2 giugno
San Giulio (III secolo), senatore martire a Roma nel durante il regno di Commodo, festeggiato il 19 agosto
San Giulio di Tracia, martire in Tracia, celebrato il 30 dicembre
San Giulio († 283), martire nella Nicomedia, festeggiato il 3 dicembre
San Giulio († 302), martire in Tagura, ricordato il 5 dicembre
 San Giulio e Sant' Aronne, († 303 circa)  martiri di Britannia, festeggiati insieme il 22 giugno
San Giulio di Durostoro († 303), detto il Veterano, legionario romano martire di Silistria nella Mesia, sotto Diocleziano, ricordato il 27 maggio
San Giulio d'Inghilterra († 305),  martire in Inghilterra, commemorato il 1º luglio
Giulio I († 352), papa dal 337, celebrato il 12 aprile
San Giulio di Orta (†390), apostolo del Novarese, commemorato il 31 gennaio
San Giulio, martire di Gelbe (Germania), commemorato il 20 dicembre
San Giulio Alvarez (20 dicembre 1866-30 marzo 1927), sacerdote e martire, commemorato il 30 marzo.

Beato Giulio di Montevergine († 1601), originario di Nardò, eremita e poi laico nel monastero di Montevergine, celebrato l'8 luglio
Beato Giulio (Julio) Junier Padern, († 1938), sacerdote salesiano, martire in Barcellona (Spagna), celebrato il 26 aprile

Località italiane 

Isola di San Giulio, isola nel Lago d'Orta
Orta San Giulio, comune in provincia di Novara, che si affaccia sul Lago d'Orta

Riferimenti 

Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3
http://www.santiebeati.it/